Нава:

Персоналии 
 Нава, Андреа (род. 1982) — итальянский пловец в ластах.
 Нава, Анжелина (род. 2006) — французская певица.
 Нава, Антонио (1775—1821) — итальянский музыкант
  (1851—1928) — итальянский военный.
 Нава, Орасио (род. 1982) — мексиканский легкоатлет.
 Нава, Самира (род. 1988) — датский политик.
 Лопес Нава, Рикардо (род. 1967) — мексиканский боксёр.

Топонимы 
 Нава — город в Сирии.
 Нава — консехо в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Нава — город в Мексике, входит в штат Коауила.
 Нава — муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.
 Нава — река в России, приток Выга, протекает в Республике Карелия Архангельской области.
 Нава — река в России, приток Супры, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Нава — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Нава — деревня в уезде Йыгевамаа, Эстония.

См. также 
 Наветный, Сергей Владимирович — советский и российский рок-музыкант, барабанщик, выступающий под псевдонимом Нава.